Somme může znamenat:

 Somme (departement) – departement ve Francii
 Somme (přítok Marny) – řeka ve Francii, přítok Marny
 Somme (přítok Seiny) – řeka ve Francii, přítok Seiny

Související články 
 Somma – řeka ve Francii, přítok Lamanšského průlivu
 Bitva na Sommě – bitva na řece Sommě během první světové války

Externí odkazy